Ли-Стив Джексон (; 20 апреля 1980 года) — бывший британский биатлонист.

Завершил карьеру в сезоне 2015/2016 годов.

Карьера 
Родился в Стоктоне-он-Тис. Вступил в Королевский полк артиллерии и с 1999 года носит звание бомбардира.

Первым международным стартом для Джексона стал чемпионат мира среди юниоров в словенской Поклюке. В Кубке мира дебютировал в сезоне 2002/2003 года на этапе в шведском Эстерсунде, заняв 103-е место в спринте и 18-е в эстафете. На чемпионате мира 2009 года в Пхёнчхане Джексон в эстафете вместе со своими партнерами Кевином Кейном, Питом Бейером и Симоном Аллансоном сумели добраться до финиша и занять итоговое 25-е место.

В Кубке Европы впервые выступил в сезоне 2002/2003 года. Лучший результат — 15-е место в спринте, показанный в сезоне 2010/2011 в болгарском Банско.

Принимал участие в Олимпийских играх 2010, где лучшим достижением стало 55-е место в спринте. В гонке преследования был 56-м, в индивидуальной гонке - 66-м.

Лучшим результатом в карьере стало 39-е место в индивидуальной гонке, занятое на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти.

Юниорские достижения

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Чемпионатах Европы

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 
 Профиль IBU
 Результаты на сайте федерации биатлона Великобритании

См. также 

 Великобритания на зимних Олимпийских играх 2010
 Великобритания на зимних Олимпийских играх 2014

Примечания 

Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты Великобритании
Биатлонисты по алфавиту
Родившиеся в 1980 году